

Лейнсборо — місто, штат Айова
 Лейнсборо — місто, штат Міннесота
 Лейнсборо — місто, штат Пенсільванія